Kamino es un planeta ficticio de la serie La guerra de las galaxias. Aparece en la película El ataque de los clones, el segundo episodio de la saga. Su principal escenario es la capital, Ciudad Tipoca.

Características 
Sus habitantes, los kaminoanos, tienen la reputación de ser los mejores clonadores de la galaxia. Tuvieron un papel clave en las Guerras Clon, puesto que ellos fueron los que crearon los soldados clon a partir de un cazarrecompensas llamado Jango Fett. Un impostor (Darth Tyranus, o Conde Dooku) haciéndose pasar por un fallecido maestro Jedi (Sifo-Dyas) ordenó la elaboración del ejército clon, diez años antes de la batalla de Geonosis.

Fue Taun We (la secretaria del primer Ministro) quien recibió al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi en el curso de una investigación. Una vez examinada la situación, Kenobi informó de este enorme ejército secreto al Consejo Jedi. Yoda viajó a reclamar dicho ejército y lo llevó hasta Geonosis, donde derrotó a las fuerzas de la Confederación de Sistemas Independientes. El ejército clon se convirtió a partir de ese momento en el ejército de la Antigua República.

Kamino sufrió ciertos ataques por parte de los separatistas durante las Guerras Clon como la batalla de Kamino por ser la fuente de todos los soldados clon. Pero Lama Su activó a los soldados CRA, unos clones supercomandos, quienes lograron contener y posteriormente derrotar a los invasores.

Durante la era del Imperio Galáctico este planeta se rebeló contra él creando un ejército de clones más fuerte, pero el Imperio logró vencerlos y quitarles el ADN que tenían sobre Jango Fett. En esta misión tuvieron la ayuda de Boba Fett quien descubrió y mencionó al Imperio el plan de los kaminoanos y guio a las tropas imperiales.

Enlaces externos 

 Starwars.com. Página del planeta Kamino en la base de datos oficial. (en inglés).
 . La wookiepedia sobre el planeta Kamino. (en inglés). 

Planetas de Star Wars

de:Orte aus Star Wars#Kamino
sv:Lista över platser i Star Wars#Kamino